East Riding of Yorkshire är en enhetskommun i East Riding of Yorkshire grevskap i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den östra delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. East Riding of Yorkshire gränsar till Lincolnshire och South Yorkshire i syd, till North Yorkshire i nord och väst, och till Nordsjön i öst. Huvudorten (county town och distriktcenter) är Beverley. I södra delen av distriktet ligger också grevskapets andra enhetskommun, Kingston upon Hull (distrikt).

Terrängen i East Riding of Yorkshire är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad.

East Riding of Yorkshire delas in i:

 Airmyn
 Aldbrough
 Allerthorpe
 Anlaby with Anlaby Common
 Asselby
 Atwick
 Bainton
 Barmby Moor
 Barmby on the Marsh
 Barmston
 Beeford
 Bempton
 Beswick
 Beverley
 Bewholme
 Bielby
 Bilton
 Bishop Burton
 Bishop Wilton
 Blacktoft
 Boynton
 Brandesburton
 Brantingham
 Bridlington
 Broomfleet
 Bubwith
 Bugthorpe
 Burstwick
 Burton Agnes
 Burton Constable
 Burton Fleming
 Burton Pidsea
 Carnaby
 Catton
 Catwick
 Cherry Burton
 Coniston
 Cottam
 Cottingham
 Cottingwith
 Dalton Holme
 Driffield
 Easington
 East Garton
 Eastrington
 Ellerby
 Ellerker
 Ellerton
 Elloughton-cum-Brough
 Elstronwick
 Etton
 Everingham
 Fangfoss
 Fimber
 Flamborough
 Foggathorpe
 Foston
 Fridaythorpe
 Full Sutton
 Garton
 Gilberdyke
 Goodmanham
 Goole
 Goole Fields
 Gowdall
 Grindale
 Halsham
 Harpham
 Hatfield
 Hayton
 Hedon
 Hessle
 Hollym
 Holme upon Spalding Moor
 Holmpton
 Hook
 Hornsea
 Hotham
 Howden
 Huggate
 Humbleton
 Hutton Cranswick
 Kelk
 Keyingham
 Kilham
 Kilpin
 Kirby Underdale
 Kirk Ella
 Kirkburn
 Langtoft
 Laxton
 Leconfield
 Leven
 Lockington
 Londesborough
 Lund
 Mappleton
 Market Weighton
 Melbourne
 Middleton
 Millington
 Molescroft
 Nafferton
 Newbald
 Newport
 Newton on Derwent
 North Cave
 North Dalton
 North Ferriby
 North Frodingham
 Nunburnholme
 Ottringham
 Patrington
 Paull
 Pocklington
 Pollington
 Preston
 Rawcliffe
 Reedness
 Rimswell
 Rise
 Riston
 Roos
 Routh
 Rowley
 Rudston
 Sancton
 Seaton
 Seaton Ross
 Shipton Thorpe
 Sigglesthorne
 Skeffling
 Skerne and Wansford
 Skidby
 Skipsea
 Skirlaugh
 Skirpenbeck
 Sledmere
 Snaith and Cowick
 South Cave
 South Cliffe
 Spaldington
 Sproatley
 Stamford Bridge
 Sunk Island
 Sutton upon Derwent
 Swanland
 Swine
 Swinefleet
 Thorngumbald
 Thornton
 Thwing
 Tibthorpe
 Tickton
 Twin Rivers
 Ulrome
 Walkington
 Warter
 Watton
 Wawne
 Welton
 Welwick
 Wetwang
 Wilberfoss
 Willerby
 Withernsea
 Withernwick
 Wold Newton
 Woodmansey
 Wressle
 Yapham

Följande samhällen finns i East Riding of Yorkshire:

 Airmyn
 Atwick
 Bainton
 Barmby on the Marsh
 Beverley
 Bewholme
 Bishop Burton
 Bishop Wilton
 Blacktoft
 Boynton
 Brantingham
 Breighton
 Bridlington
 Broomfleet
 Brough
 Bugthorpe
 Burstwick
 Burton Agnes
 Burton Constable
 Burton Fleming
 Burton Pidsea
 Carnaby
 Catwick
 Cottingham
 Driffield
 Dunnington
 Dunswell
 Easington
 East Cottingwith
 Ellerker
 Etton
 Flamborough
 Foggathorpe
 Foston on the Wolds
 Fridaythorpe
 Garton-on-the-Wolds
 Goodmanham
 Goole
 Halsham
 Harpham
 Hedon
 Hessle
 Hollym
 Holmpton
 Hornsea
 Hotham
 Howden
 Huggate
 Humbleton
 Keyingham
 Kilpin
 Kirby Underdale
 Kirkburn
 Laxton
 Leconfield
 Leven
 Lockington
 Londesborough
 Lund
 Mappleton
 Market Weighton
 Melbourne
 Middleton on the Wolds
 Millington
 Nafferton
 North Dalton
 North Ferriby
 Nunburnholme
 Ottringham
 Paull
 Pocklington
 Pollington
 Reedness
 Rimswell
 Rise
 Rudston
 Sancton
 Scalby
 Seaton Ross
 Sigglesthorne
 Skeffling
 Skelton
 Skipsea
 Skirpenbeck
 Snaith
 South Cave
 Spaldington
 Stamford Bridge
 Sunk Island
 Sutton upon Derwent
 Swine
 Swinefleet
 Thorngumbald
 Thornton
 Tibthorpe
 Walkington
 Warter
 Watton
 Wawne
 Welwick
 Wetwang
 Wilberfoss
 Withernsea
 Withernwick
 Wold Newton

I övrigt finns följande i East Riding of Yorkshire:

 Vattendrag:
 Ouse

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Englands enhetskommuner
East Riding of Yorkshire